Het schilderij (hoorspel), een hoorspel uit 1958 naar een eenakter van William Dinner & William Morum
 Het schilderij (Zone Stad), de 56ste aflevering van vtm's politieserie Zone Stad